McAuliffe (inslagkrater) - inslagkrater op de maan, vernoemd naar Christa McAuliffe
 Christa McAuliffe - Amerikaans lerares en astronaut
 Anthony McAuliffe - Amerikaans generaal
 Callan McAuliffe - Australisch acteur
 Terry McAuliffe - Amerikaans politicus
 Kim McAuliffe - gitariste